Emergency ("emergenza" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 Emergency! – album di Tony Williams del 1969
 Emergency – traccia dell'album Demolition delle Girlschool del 1980; una cover dei Motörhead è presente nell'EP St. Valentine's Day Massacre EP degli Headgirl del 1981
 Emergency – album di Kool & the Gang del 1984
 Emergency – singolo di Kool & the Gang del 1985 dall'album omonimo
 Emergency – singolo di Erilien del 2005
 Emergency – singolo dei Paramore del 2006, dall'album All We Know Is Falling
 Emergency – album dei The Pigeon Detectives del 2008

Altro 
 Emergency – organizzazione non governativa italiana
 Emergency! – serie televisiva statunitense degli anni settanta
 Emergency – serie di videogiochi della Sixteen Tons Entertainment
 Emergency – film del 2022 diretto da Carey Williams